Wild Horses, a Rolling Stones Sticky Fingers című lemezén megjelent egyik dal
 Wild Horses, angol hard rock együttes
 Wild Horses, az azonos nevű együttes albuma
 Wild Horses, (2015), amerikai film, amit Robert Duvall rendezett